Квасницкий — фамилия; имеет женскую форму Квасницкая.
 Квасницкий, Алексей Владимирович (1900—1989) — украинский советский учёный-физиолог, экспериментатор, хирург, изобретатель, конструктор, педагог, профессор, академик АН УССР.
 Квасницкий, Виталий Иванович (1898—1941) — советский драматург, прозаик-юморист.